Barnston – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Barnston – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)